Az aminopiridinnek három izomerje van:
2-Aminopiridin
3-Aminopiridin
4-Aminopiridin